Туркменка () — татарское село в Наримановском районе Астраханской области России, входит в состав Линейнинского сельского совета.

География 
Село Туркменка расположено на северном берегу ильменя Япрак, в 37 километрах к западу от юго-западной окраины Астрахани и менее чем в километре к востоку от села Линейное.

История 
Село основано в 1864 году татарами-переселенцами из сёл Линейного и Каменный Яр

Население 

 Этнический состав

Примечания 

Населённые пункты Наримановского района (Астраханская область)